Ел Палмарсито има више значења:

 Ел Палмарсито (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Палмарсито (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмарсито (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмарсито (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмарсито (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмарсито (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмарсито (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмарсито (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику